MRAC steht für:
 model reference adaptive control siehe: Adaptive Regelung
 Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, siehe Königliches Museum für Zentral-Afrika
 Musée régional d’Art contemporain Occitanie, Kunstmuseum in Sérignan in Frankreich
Siehe auch:
 Mratsch von Dauba 

Abkürzung